Luis Omedes ist der Name folgender Personen:

* Luis Omedes Calonja (1938–2022), spanischer Ruderer und Rennrodler
 Luis Omedes Sistachs (1897–1970), spanischer Ruderer